Hesperia — научный журнал  в Афинах (ASCSA), посвящённый археологии, искусству, эпиграфике, истории и литературе Греции.

Журнал учреждён в 1932 году для публикации работ школы, которые ранее печатались в American Journal of Archaeology. Выходит ежекватрально.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Археологические журналы
Антиковедческие журналы
Научные журналы США
Научные журналы Греции